Абрашкин — фамилия

Известные носители 
 Абрашкин, Виктор Александрович (род. 1950) — математик, специалист в области математической логики, алгебры и теорией чисел.
 Абрашкин, Вячеслав Ильич (1938—2019) — Заслуженный артист РФ, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Русский сувенир».
 Абрашкин, Рэй (Raymond Abrashkin, 1911—1960) — американский режиссёр

Известные носительницы 
 Абрашкина, Лидия Михайловна — народный депутат СССР